Lars Molin (né le  à Örnsköldsvik en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Formé au MODO Hockey, il débute en senior dans la Division 1 en 1974. Il remporte le trophée Le Mat 1979. Il joue dans la Ligue nationale de hockey entre 1981 et 1984 avec les Canucks de Vancouver. Il met un terme à sa carrière de joueur en 1991.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1973-1974|| MODO || Division 1|| || || || || || 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1974-1975|| MODO || Division 1|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1975-1976|| MODO || Elitserien|| 33|| 12|| 7|| 19|| 22|| || || || || 
|-
| 1976-1977|| MODO || Elitserien|| 36|| 18|| 11|| 29|| 20|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1977-1978|| MODO || Elitserien|| 36|| 15|| 10|| 25|| 24|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1978-1979|| MODO || Elitserien|| 35|| 13|| 15|| 28|| 18|| 6|| 3|| 1|| 4|| 4
|-
| 1979-1980|| MODO || Elitserien|| 36|| 12|| 8|| 20|| 34|| || || || || 
|-
| 1980-1981|| MODO || Elitserien|| 30|| 17|| 13|| 30|| 30|| || || || || 
|-
| 1981-1982|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 72|| 15|| 31|| 46|| 10|| 17|| 2|| 9|| 11|| 7
|-
| 1982-1983|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 58|| 12|| 27|| 39|| 23|| || || || || 
|-
| 1983-1984|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 42|| 6|| 7|| 13|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1984-1985|| MODO || Elitserien|| 32|| 21|| 36|| 57|| 22|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| MODO || Elitserien|| 34|| 19|| 19|| 38|| 24|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| MODO || Elitserien|| 34|| 8|| 16|| 24|| 42|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| MODO || Elitserien|| 24|| 7|| 7|| 14|| 54|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 1988-1989|| Örebro IK|| Division 1|| 33|| 11|| 26|| 37|| 68|| 10|| 3|| 7|| 10|| 2
|-
| 1989-1990|| Örebro IK|| Allsvenskan|| 30|| 23|| 42|| 65|| 30|| 6|| 2|| 6|| 8|| 4
|-
| 1990-1991|| Örebro IK|| Allsvenskan|| 30|| 16|| 24|| 40|| 28|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2

| | 172|| 33|| 65|| 98|| 37|| 19|| 2|| 9|| 11|| 7

Au niveau international 

| 1976 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 4|| 2|| 0|| 2|| 2|| || align="left"| Cinquième place
|-
| 1980 || align="left"| Jeux olympiques || 7|| 2|| 5|| 7|| 2|| ||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1981 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 2|| 3|| 5|| 4|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1981 || align="left"| Coupe Canada || 5|| 2|| 2|| 4|| 0|| || align="left"| Cinquième place
|-
| 1985 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 1|| 2|| 3|| 2|| || align="left"| Sixième place
|-
| 1987 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 1|| 2|| 8|| || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1988 || align="left"| Jeux olympiques || 7|| 0|| 2|| 2|| 2|| ||align="left"|  Médaille de bronze

Références 

Naissance en mai 1956
Naissance à Örnsköldsvik
Joueur international suédois de hockey sur glace
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Médaillé de bronze olympique suédois
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du MODO hockey
Joueur des Canucks de Vancouver
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché